Herberge steht für:
 Herberge, Reiseunterkunft
 Herberge (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kalte Herberge, Berg in Deutschland
 Herberge der Romantik, kulturhistorischer Garten in Halle
 Herberge zum Löwen, Gasthaus im Schwarzwald

Literatur und Film:
 Die rote Herberge, Novelle von Balzac (1831)
 Die Herberge zur 6. Glückseligkeit, US-Filmdrama (1958)
 Die Herberge (2017), Kurzfilm (2017)

Siehe auch:
 Die rote Herberge (Begriffsklärung)
 Herberg
 Herbergen
 Herberger